Giovanni Pavoni – calciatore italiano
Giovanni Pavoni – avvocato e politico italiano